Роман «Ашборнский пастор» (), представляющий собою сочетание повести в духе «чёрного» готического романа XVIII века, автобиографии героя и биографического очерка Байрона, написан Дюма в 1853 году.

Сложные переплетения сюжета захватывающего романа открывают ещё одну, далеко не всем знакомую грань литературного дарования автора «Графа Монте-Кристо», погружая читателя в атмосферу мистики. В водоворот событий здесь вовлекается простодушный английский сельский священник, людские судьбы решает трагический рок, и призрак безутешной дамы в сером уводит пастора из его восемнадцатого века в свой век семнадцатый.

Сюжет 
«Разрешите мне использовать это дружеское обращение, мой горячо любимый Петрус; думаю, оно здесь вполне уместно, хотя Вы учёный, имеющий степень доктора философии, а я всего лишь простой сельский пастор: на Вас лежат заботы о человеческой плоти, а на мне — заботы о человеческой душе; я подготавливаю людей к смерти, Вы же подготавливаете их к жизни, — и только Господь Бог мог бы сказать, кто из нас выполняет миссию более священную….»

Романы Александра Дюма (отца)